Berchidda (sard Belchidda, gal·lurès Bilchidda) és un municipi italià, dins de la Província de Sàsser. L'any 2007 tenia 2.963 habitants. Es troba a la regió de Montacuto. Limita amb els municipis d'Alà dei Sardi, Calangianus, Monti, Oschiri i Tempio Pausania.

Evolució demogràfica

Administració

Personatges il·lustres 
 Paolo Fresu, músic de jazz.
 Pietro Casu di Barchidda, poeta sard.

Bibliografia 

 Giuseppe Meloni - Vita quotidiana a Berchidda tra ‘700 e ‘800. Trascrizione e commento di una cronaca logudorese inedita, Sassari, 2004.
 Giuseppe Meloni - Emigrati sardi a New York ai primi del '900. I berchiddesi (ricerca d'archivio), Sassari, 2011.

Municipis de Sàsser